Simiutaq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Simiutaq (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Simiutaq (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Simiutaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Simiutaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Simiutaq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Simiutaq (Insel, bei Qeqertarsuatsiaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutaq (Insel, Tasiusarsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiutaq (Insel, Kingittup Saqqaa), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutaq (Insel, Narluneq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutaq (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Simiutaq (Insel, bei Kangersuatsiaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Simiutaq (Insel, Sanningasup Ikerasaa), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Simiutaq (Insel, bei Tasiusaq, östlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Simiutaq (Insel, bei Tasiusaq, westlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Simiutaq (Insel, Torsuut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland